

Anno 
 459 o 459 a.C.

Codici 
 459 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Smith River Observatory, presso Danbury, nel New Hampshire, negli USA

Matematica 
 459 – numero